Alfred Maudslay – diplomatico coloniale britannico
 Algernon Maudslay – velista britannico
 Henry Maudslay – inventore e imprenditore britannico
 Reginald Walter Maudslay – ingegnere e imprenditore inglese